Cappella di Maria Ausiliatrice, a Brennero
 Cappella di Maria Ausiliatrice, a San Giorio di Susa